O'Brien se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heath E. O'Brien
 James O'Brien
 Stephen James O'Brien